Морадабад:

 Морадабад — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Морадабад — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.